Awareness League (Liga de la Conciencia) fue una organización anarquista de Nigeria, activa desde 1991 hasta 1999. La Liga pasó por momentos de represión, haciendo esfuerzos como organización aislada y continuando esporádicamente, así como también se contactaron con el movimiento anarquista internacional. 

Fue conocida por tener orientación anarcosindicalista, habiéndose adherido a la Asociación Internacional de los Trabajadores en su congreso de Madrid en diciembre de 1996. La membresía de la Liga estuvo primordialmente enfocada al servicio civil, estudiantes, académicos, profesores universitarios, periodistas y demás activistas de la izquierda nigeriana. Sus militantes fueron parte activa de importantes huelgas de los servicios públicos.

Sam Mbah, autor de Anarquismo africano: historia de un movimiento, fue un miembro activo de la Liga.

Referencias

Enlaces 
 Entrevista a Sam Mbah, coordinador de la Awareness League (1999)

Asociación Internacional de los Trabajadores
Política de Nigeria
Sindicatos de Nigeria